Ceres hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Ceres, diosa de la tierra y de la agricultura en la mitología romana;

Arquitectura 
 Fábrica de harinas La Ceres, edificio de Bilbao, España;

Arte
 Diosa Ceres, nombre popular de la escultura Genio andrógino, situada en la ciudad de Cáceres, España;
 Fuente de Ceres, monumento escultórico en Barcelona, España;
 Ceres pisoteando los atributos de la guerra, cuadro del pintor Simon Vouet;

Astronomía
 Ceres, planeta enano en el cinturón de asteroides del sistema solar, también denominado (1) Ceres;

Biología 
Euphaedra (Euphaedrana) ceres, especie de mariposa de África;

Deporte
 Ceres FC, equipo de fútbol de Filipinas.
 Ceres Futebol Clube, institución deportiva de Brasil;

Localidades y divisiones administrativas 
 Ceres, localidad de la Argentina;
 Ceres, localidad de Escocia;
 Ceres, comuna de Italia;
 Ceres, municipio de Brasil;
 Microrregión de Ceres, Brasil;
 Ceres, ciudad en Estados Unidos;
 Municipio de Ceres, en Pensilvania, Estados Unidos;
 Ceres, localidad de Lima, Perú;

Siglas 
 CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), think tank económico en Montevideo, Uruguay;
 CERES (Centros Regionales de Educación Superior), instituciones educativas de Colombia;
 CERES, acrónimo en inglés de Clouds and the Earth's Radiant Energy System o Sistema de Energía Radiante de la Tierra y de las Nubes;
 CERES, CERtificación ESpañola, departamento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre;

Transporte 
 Aeropuerto Ceres, en la Argentina;
 Estación Ceres, de ferrocarril en la Argentina.